Banda Pachuco est une formation musicale de jeunes chanteurs qui expriment leur inquiétude de la vie quotidienne dans un style régional mexicain. Sueño con Salma, un des titres de leur grande production, est dédié à l'actrice mexicaine Salma Hayek.

Groupe musical mexicain